Die Saison 1961/62 war die zwölfte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Meister der Klass B wurde die Mannschaft von SK im. Uritskogo Kasan, die in die Klass A aufstieg.

Modus 
Die Klass B wurde zunächst in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Mannschaft trat vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe an. Die beiden bestplatzierten Mannschaft jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren bestplatzierte Mannschaft in die Klass A aufstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 3

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1961
Eishockeysaison 1961/62